Savage o Savages puede hacer referencia a:

Las siguientes personas
 Augusta Savage, escultora estadounidense.
Sam Savage, escritor estadounidense.
Ben Savage, (1980—)actor estadounidense, hermano de Fred Savage y Kala Savage.
Fred Savage, (1976—) actor estadounidense, hermano de Ben Savage y Kala Savage.
Kala Savage, actriz estadounidense, hermana de Fred Savage y Ben Savage.
 Ann Savage, (1921-2008) actriz estadounidense 
 Herschel Savage, actor y director estadounidense de cine pornográfico.
 Angie Savage, actriz pornográfica estadounidense.
 Adam Savage, co–conductor del programa de televisión MythBusters.
Andrea Savage, actriz, conductora y productora estadounidense.
Matt Savage, músico estadounidense con síndrome del sabio.
Tiwa Savage, cantante y actriz nigeriana.
Savage, nombre artístico del cantante italiano Roberto Zanetti.
 21 Savage, rapero, cantante y compositor británico.
Rick Savage, bajista británico, miembro fundador de Def Leppard.
Robbie Savage, futbolista británico.
 Demba Savage, futbolista gambiano.
A los siguientes lugares
Savage, ciudad de Minnesota, Estados Unidos.
Savage-Guilford, lugar designado por el censo en Maryland, Estados Unidos.
Río Savage, río de Maryland, Estados Unidos
Río Savage, río de Alaska, Estados Unidos.
Y en las siguientes obras musicales
Savages, banda de rock del Reino Unido.
Savage, álbum de estudio de Eurythmics.
 «Savages», canción de la cantante lituana Kerli.
Y a otras acepciones
Savage, videojuego de 1988.
Doc Savage, personaje de revistas pulp
Scandal Savage, personaje de DC comics